Nightcrawler (Marvel) - Een superheld uit de strips van Marvel Comics
Nightcrawler (cryptide) - Een cryptozoölogisch wezen
Nightcrawler (film) - Een Amerikaanse film uit 2014